Ботанічний сад — науково-дослідницький та культурно-просвітницький заклад, в якому проводиться накопичення колекцій флори з метою її вивчення, збереження, культивування й акліматизаці.

Ботанічні сади світу 
 Ботанічний сад (Грудзьондз)
 Ботанічний сад (Люблін)
 Ботанічний сад (Париж)
 Ботанічний сад (Вроцлав)
 Ботанічний сад (Краків)
 Ботанічний сад (Лодзь)
 Ботанічний сад (Москва)

Транспорт 
 «Ботанічний сад» — станція Харківського метрополітену
 «Ботанічний сад» — станція Московського метрополітену
 «Ботанічний сад» — залізнична станція МЦК у Москві